Nano, az SI-mértékegységrendszerben a 10-9 (milliárdod) szorzótényezőt jelző előtag
 Nano, Robin Cook egyik regénye
 Nano, szövegszerkesztő program
Személyek
 Nano (1980) Victoriano Rivas Álvaro, spanyol labdarúgó, hátvéd
 Nano (1984) Mariano González Maroto, spanyol labdarúgó, hátvéd (UD Almería)
 Nano (1988) japán-amerikai énekesnő
 Nano (1995) Alexander Mesa Travieso, spanyol labdarúgó, csatár (Levante UD)